Canteloup (Calvados)
 Canteloup (Mancha)